GID steht für:
 Gasinnendruck-Spritzgießen
 Gen-ethischer Informationsdienst, ein zweimonatliches Magazin zu Gen- und Fortpflanzungstechnologie
 Gender Identity Disorder, englisch für Geschlechtsidentitätsstörung
 General Intelligence Directorate bzw. Da'irat al-Muchabarat al-Amma (Arabisch: ), jordanischer Nachrichtendienst 
 Grazing Incidence Diffraction, englisch für Röntgendiffraktometrie mit streifendem Einfall
 Group Identifier, den Identifikator einer Benutzergruppe; siehe Unix-Kommandos zur Benutzer- und Rechteverwaltung

GiD steht für:

 Gaskraftprozess mit integrierter Dampfeinspritzung (kurz: integrierter Gas-Dampf-Prozess), ein Verfahren zur Anreicherung der Verbrennungsluft von Gasturbinenanlagen mit im Abhitzekessel erzeugtem Wasserdampf

GID